Kreuzburg steht für:
 Kreuzburg (Groß Pankow), bewohnter Gemeindeteil der Gemeinde Groß Pankow (Prignitz) im Landkreis Prignitz in Brandenburg

Historische Orte:
 Creuzburg, Stadt an der Werra, Thüringen (frühere Schreibweise)
 Krustpils, Stadt in Lettland (Kreuzburg, auch Kreutzburg) 
 Kluczbork, Stadt im Powiat Kluczborski, Woiwodschaft Oppeln, Polen (Kreuzburg Oberschlesien)
 Piatra Neamț, Stadt in Rumänien (Kreuzburg an der Bistritz)
 Slawskoje, Siedlung im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad, Russland (bis 1931 Creuzburg i. Ostpreußen)

Personen:
 Joachim Kreuzburg, deutscher Manager und Maschinenbauer

Siehe auch:
 Kreuzberg
 Creutzburg, Creuzburg (Begriffsklärung)
 Franziskanergymnasium Kreuzburg